Chevrolet Omega – samochód osobowy klasy wyższej produkowany pod amerykańską marką Chevrolet w latach 1992–2012.

Pierwsza generacja 

Chevrolet Omega I został zaprezentowany po raz pierwszy w 1992 roku.

Po 23 latach rynkowej obeności modelu Opala, którego wywodząca się z lat 60. XX wieku była już wyraźnie przestarzała, brazylijski oddział Chevroleta zdecydował się zastąpić ją zupełnie nowym modelem zapożyczonym z europejskiej oferty bratniego Opla.

Brazylijski Chevrolet Omega odróżniał się od europejskiego odpowiednika jedynie oznaczeniami producenta, powstając lokalnie w zakładach General Motors do Brasil zarówno jako 4-drzwiowy sedan, jak i 5-drzwiowe kombi noszące przydomek Omega Suprema.

Silniki 
 L4 2.0l
 L4 2.2l
 L6 3.0l
 L6 4.1l

Druga generacja 

Chevrolet Omega II został zaprezentowany po raz pierwszy w 1998 roku.

W przeciwieństwie do poprzednika, wprowadając na rynek drugą generację Omegi brazylijski oddział Chevroleta zdecydował się nawiązać współpracę w ramach General Motors nie z europejskim Oplem, lecz z australijskim Holdenem. W efekcie tym razem pojazd przyjął postać eksportowej odmiany tamtejszego modelu Holden Commodore, odróżniając się od niego m.in. inną atrapą chłodnicy oraz oznaczeniami producenta i modelu.

Restylizacje 
Analogicznie do australijskiego odpowiednika, Chevrolet Omega drugiej generacji przechodził systematyczne restylizacje obejmujące zarówno wygląd zewnętrzny, jak i wyposażenie oraz wystrój kokpitu. Największa modernizacje przypadły na 2001 oraz 2003 rok, przynosząc najpierw inny wygląd zderzaków i atrapy chłodnicy, a później zupełnie inny kształt reflektorów oraz lamp tylnych.

Silniki 
 V6 3.6l AlloyTec
 V8 3.8l EcoTec

Trzecia generacja 

Chevrolet Omega III został zaprezentowany po raz pierwszy w 2007 roku.

Podobnie jak poprzednik, brazylijska Omega trzeciej i zarazem ostatniej generacji była eksportową odmianą australijskiego Holdena Commodore nowej generacji.

Samochód odróżniał się od niego kierownicą po lewej stronie, innymi oznaczeniami producenta oraz charakterystyczną, chromowaną poprzeczką na atrapie chłodnicy. W porównaniu do drugiej generacji, topowy model w brazylijskiej ofercie Chevroleta stał się wyraźnie przestronniejszy dzięki większemu rozstawowi osi.

Koniec produkcji 
Po 5 latach eksportu z australijskich zakładów Holdena pod Adelaide, brazylijski oddział Chevroleta zdecydował się zakończyć współpracę. Chevrolet Omega zniknął z lokalnego portoflio z powodu spadającego popytu i nie otrzymał następcy.

Silnik 
 V6 3.6l AlloyTec

Uwagi

Przypisy 

Omega
Samochody klasy średniej-wyższej
Samochody tylnonapędowe
Sedany
Samochody z lat 90.
Samochody z lat 2000–2009
Samochody z lat 2010–2019